Incorporated – tipo di azienda statunitense
 Incorporated – album dei Grip Inc. del 2004
 Incorporated – album dei Legion of Doom del 2006
 Incorporated – serie televisiva statunitense